Jan Albrecht Hohenzollern (1499–1550) – biskup Halberstadt i arcybiskup Magdeburga
 Jan Albrecht I (1525–1576) – książę Meklemburgii-Güstrow i Meklemburgii-Schwerin
 Jan Albrecht II (1590–1636) – książę Meklemburgii-Schwerin i Meklemburgii-Güstrow
 Jan Albrecht (1872–1929) – polski duchowny katolicki i polityk
 Jan Albrecht (ur. 1944) – polski biochemik
 Jan Albrecht (ur. 1981) – niemiecki lekkoatleta, chodziarz
 Jan Philipp Albrecht (ur. 1982) – niemiecki polityk